Contea di Graham o Graham County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Graham (Arizona)
 Contea di Graham (Carolina del Nord)
 Contea di Graham (Kansas)